O CoSaGaPe é a designação dada a um grupo editorial de investigadores portugueses, o qual se dedica ao trabalho de pesquisa, recolha e tratamento de dados e documentos históricos sobre o fenómeno das estudantinas/tunas, nomeadamente em Portugal, traduzido em diversas obras já editadas, para além de outras iniciativas desenvolvidas.

Biografia 

Este acrónimo resulta da conjugação das primeiras letras dos "nickname" que os seus membros usavam nas suas intervenções em diversos fóruns e espaços virtuais de discussão sobre tunas, com especial enfoque no PortugalTunas (Portal de Tunas, fundado em 2003):

Co - de "Conquistador", cognome usado por;

Sa - de "Sabanda", cognome usado por;

Ga - de "TunoGasto", cognome usado por;

Pe - de "Pena WB", cognome usado por.

O grupo teve a sua génese no II ENT (Encontro Nacional de Tunos) da Guarda (2004), onde ficou inicialmente conhecido por "bancada dos marretas", e unido pelo desejo de aprofundar as muitas narrativas, os muitos dogmas propalados sobre as origens do fenómeno tuneril, quase sempre carentes de confirmação documental e de rigor histórico.

A 1.ª obra, e a que se tornou a mais icónica e determinante na comunidade tunante, foi QVID TVNAE? A Tuna Estudantil em Portugal,A 1.ª obra a desmistificar as narrativas ficcionadas, abordando o fenómeno desde a sua génese, abarcando não apenas em Portugal, mas, também, a diáspora tuneril cuja apresentação se deu em outubro de 2011, no VIII ENT realizado em Bragança.

Bibliografia 
Até à data, foram lançadas as seguintes obras:

- "Qvid Tvnae? A Tuna Estudantil em Portugal", editada em 2011-12;

- "A Grande Tuna Feminina de Alfredo Mântua - Breve contributo Documental (1907-1913)", editada em 2018;

- "QVOT TVNAS? Censo de Tunas Académicas em Portugal (1983-2016)", editada em 2019;

- "A França das Estudiantinas, Francofonia de um fenómeno nos séc. XIX e XX", editada em 2019;

- "A Tuna nas Trincheiras da Grande Guerra (1914-1918)", editada em 2020;

- "A Tuna Académica da Escola Politécnica de Lisboa - Vigência, actividade e protagonistas", editada em 2021;

- "A Estudiantina Fígaro em Portugal (1878) e no Brasil (1885 e 1888)", editada em 2023.

Tunas académicas de Portugal
Investigadores de Portugal